Ewart steht für:

 Ewart (Iowa), Ort im Poweshiek County
 Mount Ewart, Hügel auf Black Island im Ross-Archipel, Antarktis

Ewart ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred James Ewart (1872–1937), britischer Botaniker
 Christopher Ewart-Biggs (1921–1976), britischer Diplomat
 Douglas Ewart (* 1946), US-amerikanischer Multiinstrumentalist und Instrumentenbauer
 Gavin Ewart (1916–1995), britischer Lyriker
 Hamilton G. Ewart (1849–1918), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Hermann Ewart (1867–1928), deutscher Schriftsteller, siehe Hermann Bäcker (Theologe)
 James Cossar Ewart (1851–1933), britischer Zoologe
 Jane Ewart-Biggs, Baroness Ewart-Biggs (1929–1992), britische Politikerin
 Jesse Ewart (* 1994), irischer Radrennfahrer
 Spencer Ewart (1861–1930), britischer Generalleutnant

Siehe auch:

 Evart
 D’Ewart